3 může znamenat:

 rok 3
 číslo 3
 třetí album Martina Chodúra
 třetí album skupiny Slza
 třetí album Vladimíra Myšíka a Etc…
 píseň Britney Spears

Metro 
 několik linek metra